M09 – droga magistralna na Ukrainie
 Maxim M/09-09 – fińskie oznaczenie ckm-u Maxim wz. 1910
 Maxim M/09-21 – fiński ciężki karabin maszynowy